Тибо (Тибальдо) II (франц. Thibaut II) — имя нескольких французских графов:

 Тибо II де Блуа (ок. 979/981 — 11 июля 1004) — граф Блуа, Шартра, Шатодёна, Тура, Бове, Реймса и Дрё с 996
 Тибо II (граф Шампани) (1093—1152) — граф Блуа и Шартра (Тибо IV), с 1102, граф Шампани и Бри (Тибо II) с 1125
 Тибо II (граф Бара) (ок. 1221 — октябрь 1291) — граф Бара и сеньор Муссона с 1239
 Тибо (Тибальдо) II Наваррский, также известен как Тибо V (граф Шампани) (1238 — 4 декабря 1270) — граф Шампани и Бри (Тибо V), король Наварры (Тибальдо II) с 1253
 Тибо II (герцог Лотарингии) (1263—1312) — герцог Лотарингии с 1303 года из династии Шатенуа

См. также 
 Тибо де Блуа